Демидовичский сельсовет ():

 Демидовичский сельсовет (Минская область) — сельсовет в Дзержинском районе Минской области;
 Демидовичский сельсовет (Могилёвская область) — сельсовет в Костюковичском районе Могилёвской области.